Skrzyński ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Skrzyński (1853–1905), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Aleksander Skrzyński (1882–1931), polnischer Politiker und Ministerpräsident